Гедрюс Густас (, род. , Каунас, СССР) — литовский баскетболист и тренер. Чемпион Европы 2003 года.

Игровая карьера 
Густас начал заниматься баскетболом в возрасте 8 лет, первый тренер — Рамунас Шалуга. Гедрюс закончил баскетбольную школу имени Арвидаса Сабониса и стал одним из первых её выпускников.

В 1998 году Густас начал профессиональную карьеру в «Жальгирисе». Вместе с литовским клубом Гедрюс стал победителем Евролиги, Североевропейской баскетбольной лиги и чемпионом Литвы.

С 2007 по 2009 год Густас выступал за «Баронс» с которым стал победителем Кубка вызова ФИБА и был признан «Самым ценным игроком» «Финала четырёх» турнира.

Сборная Литвы 

В 1998 году Густас принял участие в чемпионат Европы (до 18 лет) в составе юношеской сборной Литвы.

В составе национальной сборной Литвы Густас выступал на чемпионате мира-2006, стал победителем чемпионате Европы-2003 и бронзовым призёром чемпионата Европы-2007.

Тренерская и управленческая карьера 
31 августа 2016 года, Густас объявил о завершении игровой карьеры и стал ассистентом главного тренера в «Дзукии», а с 2016 по 2017 год был спортивным директором клуба.

В 2018 году Густас стала членом правления Литовской федерации баскетбола, а также спортивным директором женского чемпионата Литвы.

Личная жизнь 
В 2017 году, Густас закончил Университет Витовта Великого со степенью бакалавра в области делового администрирования и управления, а спустя 2 года Гедрюс получил степень магистра в маркетинге и продажах в этом же университете.

Достижения

Клубные 
  Чемпион Евролиги: 1998/1999
  Обладатель Кубка вызова ФИБА: 2007/2008
  Чемпион Североевропейской лиги: 1998/1999
  Чемпион Латвии: 2007/2008
  Серебряный призёр чемпионата Латвии: 2005/2006
  Чемпион Литвы (4): 1998/1999, 2000/2001, 2002/2003, 2003/2004
  Серебряный призёр чемпионата Литвы: 2001/2002
  Бронзовый призёр чемпионата Литвы: 2012/2013
  Бронзовый призёр чемпионата Эстонии: 2013/2014

Сборная Литвы 
  Чемпион Европы: 2003
  Бронзовый призёр чемпионата Европы: 2007

Статистика

Награды 
 Командор ордена «За заслуги перед Литвой» (2007)
 Офицер ордена «За заслуги перед Литвой» (2003)
 Медаль ордена Великого князя Литовского Гедиминаса I степени (1999)

Ссылки

Примечания 

Баскетболисты Литвы
Игроки БК «Жальгирис»
Игроки БК «Локомотив-Кубань»
Игроки БК «Баронс»
Игроки БК «Кавала»
Игроки БК «Трефл Сопот»
Игроки БК «Туров»
Игроки БК «Нептунас»
Игроки БК «Раквере Тарвас»
Игроки БК «Дзукия»
Игроки сборной Литвы по баскетболу
Чемпионы Европы по баскетболу
Баскетбольные тренеры Литвы
Баскетбольные функционеры Литвы
Выпускники Университета Витовта Великого